Cobblestone House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cobblestone House (Madison County, New York), NRHP-Nr. 87001865
 Cobblestone House (Steuben County, New York), NRHP-Nr. 83001796
 Cobblestone House (Wisconsin), NRHP-Nr. 74000084